Een tibetoloog is gespecialiseerd in tibetologie.

In beperkte zin is een tibetoloog een linguïst in de Tibetaanse talen. Tibet is echter lange tijd van de geschiedenis een obscuur en onbekend gebied geweest, zodat veel tibetologen meer onderzochten, waaronder de Tibetaanse cultuur, geschiedenis en het Tibetaans boeddhisme. In de onderstaande lijsten is daarom gekozen voor tibetologen in bredere zin.

Verder brachten de optekeningen die gemaakt werden tijdens de geschiedenis van de ontdekkingsreizen in Tibet veel kennis voort buiten Tibet. Ook deze ontdekkingsreizigers, maar ook missionarissen en zendelingen zijn om die reden in de onderstaande lijsten opgenomen.

Boeddhologen zijn opgenomen, mits er nog een tweede expertise aanwezig is. Met religie wordt naast het Tibetaans boeddhisme ook de bön-religie bedoeld.

Tibetaanse en Chinese tibetologen
Het volgende overzicht geeft Tibetanen of Chinezen weer die zich bezig hebben gehouden met de tibetologie. Hoewel ze in feite allemaal Tibetaans spreken en sommigen mogelijk goed bekend zijn Tibetaanse literatuur, wordt dit hier alleen aangemerkt wanneer er studie naar verricht is.

Onder Tibetanen wordt hier zowel Tibetanen in de Volksrepubliek China als van Tibetaanse origine bedoeld. Gezien Tibet onderdeel uitmaakt van China en sommige tibetologen van gemengde origine zijn, zijn Chinezen in dit overzicht verwerkt.

Buitenlandse tibetologen
In de tabel wordt met taal moedertaal bedoeld en met land het land van herkomst. De tabel is opgesplitst in de moedertalen Engels, Frans en overig.

Engelstalig

Engels/Hindi/Indiase talen

Franstalig

Overig

 
Lijsten van Tibet